Тицин () — термин латинского происхождения.

Топонимы
 Тицин (Тицинис) — древнее название реки Тичино в северной Италии.
 Тицин (Тицинум) — древний город на этой реке, известный также сражением Второй Пунической войны (218 год до н. э.); ныне город Павия.
Фамилия
 Тицин, Якуб Ксавер (1656—1693) — лужицкий писатель, иезуит, учёный, автор грамматики верхнелужицкого языка.

См. также 
 Тициний (Ticinius Mena)
 Тицинии — плебейский род.